Miejscowości w USA:
 Truman – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
Gminy w USA:
 Truman (ang. Truman Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pierce

 Filmy
 Truman − argentyńsko-hiszpański film tragikomiczny z 2015 roku w reżyserii Cesca Gaya
 Truman − amerykański film biograficzny z 1995 roku, w reżyserii Franka Piersona

Osoby noszące nazwisko Truman:
 Harry Truman – prezydent USA
 Margaret Truman – amerykańska piosenkarka
 Bess Truman – żona Harry'ego Trumana